

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 5, w tym 1 podstawowa
 Gapowo – część wsi Huta w woj. pomorskim, w pow. chojnickim, w gminie Brusy
 Gapowo – część wsi Peplin w woj. pomorskim, w pow. chojnickim, w gminie Brusy
 Gapowo – wieś w woj. pomorskim, w pow. kartuskim, w gminie Stężyca
 Gapowo – część wsi Jeglia w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. działdowskim, w gminie Rybno
 Gapowo – część wsi Naguszewo w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. działdowskim, w gminie Rybno